La Riposte peut désigner :

 La Riposte, le journal de la Tendance marxiste internationale au Québec ;
 La Riposte, un film français de 1922 réalisé par Victor Tourjansky.